Schillertheater (nach dem deutschen Dichter Friedrich Schiller) ist der Name folgender Theater:

 Schillertheater in Berlin, siehe Schillertheater (Berlin),
 Schillertheater Ost, ein zeitweiliger Name des Wallnertheaters Berlin,
 Schillertheater Nord, ein zeitweiliger Name des Woltersdorff-Theaters Berlin,
Schillertheater NRW, kurzlebige Fusion der Wuppertaler Bühnen und des Musiktheaters im Revier Gelsenkirchen von 1996 bis 2000,
 Schiller-Theater in Altona bzw. seit 1937 Hamburg (Stadtteil St. Pauli), siehe Schilleroper.

Schillerbühne 
Als Schillerbühne wird häufig das Nationaltheater Mannheim bezeichnet, da es als erstes Schillers Werke aufführte.

Siehe auch 
 Schiller-Theater (Hannover), Lichtspiel-Theater in Hannover

Theatername
!Theater